Михаил Николаевич Колобков (11 ноября 1909 года, Новониколаевск, Томская губерния, Российская империя — 25 июня 1976 года, Новосибирск, РСФСР, СССР) — доктор географических наук (1966), профессор.

Биография 
Родился 11 ноября 1909 года в Новониколаевске Томской губернии.

С 1930 по 1933 год обучался в Иркутском университете, с 1933 по 1934 — в Урало-Сибирском плановом институте Госплана на промышленном факультете (горное отделение), ему было присвоена квалификация экономиста-плановика.

Участник Великой Отечественной войны.

С 1952 года — доцент.

Был старшим научным сотрудником по специальности «Экономика, организация и планирование промышленности».

12 мая 1968 года учёный переведён из Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья в Новосибирский институт народного хозяйства на место заведующего кафедрой экономической географии.

Деятельность 
Занимался экономической оценкой новых минерально-сырьевых баз отраслей в Сибири.

Научные работы 
Опубликовал 70 научных трудов по экономике и экономической географии Сибири и Дальнего Востока.

Награды 
Михаил Николаевич Колобков награждён орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и медалями.

Примечания